Dăscălescu:
 Constantin Dăscălescu
 Guvernul Constantin Dăscălescu (1)
 Guvernul Constantin Dăscălescu (2)
 George Dăscălescu
 Nicolae Dăscălescu

Vezi și 
 Dăscălești, Buzău
 Dascăl, Dászkál, Daskal
 Dascălu
 Cantor (dezambiguizare)

Nume de familie românești